Стратоніка () — грецьке жіноче ім'я. Відомі носії:

 Стратоніка — дружина діадоха Антигона Одноокого.
 Стратоніка Сирійська — дружина селевкідських басилевсів Селевка I та Антіоха I.
 Стратоніка Македонська — дружина македонського басилевса Деметрія II.
 Стратоніка — дружина епістата Лівії Аргахата.